Kajetan Ignacy Sołtyk (1715–1788) – biskup krakowski i kijowski
 Kajetan Maciej Sołtyk (zm. 1804) – sekretarz wielki koronny, kanonik krakowski